Szent György és a sárkány – Weöres Sándor 1965-ös tragikomédiája
 Szent György és a sárkány – 2004-es német-angol kalandfilm